Armand De Decker – politico belga
 Jacques De Decker – scrittore, giornalista, drammaturgo e traduttore belga
 Pierre de Decker – politico belga
 Wim De Decker – allenatore di calcio ed ex calciatore belga